Кореница може да се отнася за:

 Кореница, село в община Кривогащани, Република Македония;
 Кореница, градско селище (в Хърватия тип села със статут между град и село) в Хърватия, център на община Плитвишки езера;
 Кореница, средновековен славянски град на остров Рюген, Германия.

Вижте също 
 Корница